Iga Świątek era la detentrice del titolo e l'ha confermato sconfiggendo in finale Ons Jabeur con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Iga Świątek (Campionessa)
  Paula Badosa (terzo turno)
  Aryna Sabalenka (semifinale)
  Maria Sakkarī (quarti di finale)
  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Danielle Collins (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (secondo turno)

<ol start="9">
  Ons Jabeur (finale)
  Emma Raducanu (primo turno, ritirata)
  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Jessica Pegula (terzo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
  Coco Gauff (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (terzo turno)

Wildcard 

  Lucia Bronzetti (primo turno)
  Elisabetta Cocciaretto (primo turno)

  Martina Trevisan (primo turno)

Ranking protetto 

  Bianca Andreescu (quarti di finale)

  Karolína Muchová (primo turno)

Qualificate 

  Elina Avanesjan (primo turno)
  Lauren Davis (secondo turno)
  Kaja Juvan (primo turno)
  Marta Kostjuk (primo turno)

  Petra Martić (terzo turno) 
  Tereza Martincová (primo turno) 
  Julija Putinceva (terzo turno) 
  Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)

Lucky loser 

  Madison Brengle (secondo turno)
  Nuria Párrizas Díaz (secondo turno)

  Elena-Gabriela Ruse (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2022